Хуснулла Валиуллович Валиуллин, (; , деревня Богатые Сабы, Казанская губерния — 24 сентября 1993, Казань) — советский и российский композитор, Заслуженный деятель искусств Татарской АССР (1966), РСФСР (1974), Лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая (1989), Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1940 году окончил Казанское музыкальное училище Юрия (Георгия) Васильевича Виноградова. В 1950 году окончил Казанскую государственную консерваторию по классу композиции, курс Альберта Семёновича Лемана. В 1950—1951 годах преподавал в Казанском музыкальном училище. В 1968—1973 годах и 1978—1981 годах работал музыкальным редактором Татарского книжного издательства. Член КПСС с 1969 года. Умер 24 сентября 1993 года.

Произведения 
 опера «Самат» на либретто Хай Вахита (1957, 2-я редакция 1977)
 опера «Дим буенда (На берегу Дёмы)» (1965)
 кантата «Родина моя» (1973)
Инструментальные пьесы:
 Танцевальная сюита и 5 маршей для духового оркестра (1962)
 сонатина для фортепиано (1948)
 Лирические танцы для скрипки (1971)
 Романс и Сказка для виолончели
 Пьеса для английского рожка
 два сборника для баяна (1962 и 1968)
Кроме того, написал:
 более 100 песен и романсов
 музыку к 30 драматическим спектаклям

Литература 
 Бернанд Г., Ямпольский И. Валиуллин Хуснулла Валиуллович // Советские композиторы и музыковеды. — М., 1978. — Т. 1.
 Бикчурина Ф. Хуснулла Валиуллин // Композиторы и музыковеды Советского Татарстана. — Казань, 1986.
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998. — 703 с.
 Файзи Дж. X. Валиуллин // Советская музыка. — 1964. — № 2.
 Файзулаева М. Песенное творчество X. Валиуллина // Казан утлары. — 1983. — № 3.
 Хайруллина З. Хуснулла Валиуллович Валиуллин // Композиторы Советского Татарстана. — Казань, 1957.

Память 
Имя Хуснуллы и Аллагияр Валиуллиных носит Сабинская детская школа искусств.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Казанской консерватории
Заслуженные деятели искусств Татарской АССР
Члены КПСС